Stefan Mutter, ciclista suís.
 Anne-Sophie Mutter, violinista alemanya.
 Mutter (informàtica), gestor de finestres.
 Mutter (Rammstein), àlbum de música del grup Rammstein.